Osoby o tym nazwisku:
 Alejandro Granell – hiszpański piłkarz
 Antonio Fillol Granell – hiszpański malarz